Dossa est un nom propre.

Toponyme 

 Dossa, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso
 Dossa-Badala, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso
 Dossa-Bourondi, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso

Patronyme 

 Dossa ben Saadia, un rabbin égyptien du 
 Dossa Júnior, un joueur de football portugais
 Françoise Dossa, une diplomate et femme politique béninoise.